, communément appelé Tsuna, est le personnage principal du manga Reborn!.

Apparence et personnalité

Description 
Au début du manga et de la série, Tsuna est un collégien japonais, il se révèle très doué pour s'attirer des ennuis mais également par ses mauvais résultats scolaires et son absence de succès auprès de la gent féminine. Il est d'ailleurs surnommé « Tsunaze (ダメツナ, Dame Tsuna) » par ses camarades qui lui assignent les tâches les plus ennuyeuses de l'école. Néanmoins, un matin, il rencontre son futur tuteur : Reborn, celui qui changera définitivement sa vie. Bien que Reborn ait l'apparence d'un bonhomme voire un bébé, il a la réputation d'être le meilleur tueur à gages du Monde. Sous les ordres du neuvième parrain de la Famille, il a pour mission de faire de Tsuna le dixième successeur de la Famille Vongola. Bien sûr, Tsuna ne croit tout d'abord pas un mot de toute cette histoire, malgré les explications de Reborn sur la mort des autres prétendants au titre. Afin de prouver ses dires, Reborn lui tire dessus, avec une balle spéciale de la famille Vongola : la Balle de la Dernière Volonté. Cette balle a pour effet de ressusciter « la victime », si celle-ci est pleine de regrets, et lui donne alors la possibilité et la force surhumaine de réaliser ce qu'elle n'a pas pu faire. Une flamme de la dernière volonté, orange pour Tsuna, apparaît alors sur le front des victimes.

La première fois que Tsuna est touché par cette balle, son regret de ne pas avoir avoué son amour à une de ses camarades de classe, Kyoko, le forcera à lui courir après, en boxer, à travers toute la ville : ce qui ajoutera à sa réputation de perdant celle d'un exhibitionniste. Les effets de la balle ne durent cependant que 5 minutes : temps au bout duquel il se retrouve très gêné de ne porter qu'un boxer en pleine rue. 
À travers les méthodes d'enseignement peu orthodoxes de Reborn, Tsuna va au fil de l'histoire prendre de plus en plus naturellement le statut de leader auprès de ses amis et se constituer une famille digne du dixième leader de la Famille Vongola.

Histoire

Arc Dernière Volonté 

Un jour, Nana la mère de Sawada Tsunayoshi décide d'engager un professeur particulier pour son fils, nommé Reborn. Ce petit bébé venu d'Italie, va former Tsuna au titre de  Boss de la Famille Vongola Tsuna a été choisi, parce qu'il est l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils du tout premier Boss Vongola. Au fil de la progression du manga, Tsuna se fera beaucoup d'amis comme Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Lambo, Ryohei Sasagawa, Hibari Kyoya, Chrome Dokuro qui constitueront sa propre Famille ainsi que d'autres personnages externes à l'univers de la mafia tels que Kyoko Sasagawa, Haru Miura, Hana Kurokawa, Futa.

Arc Gang Kokuyo 

Les étudiants de Namimori sont attaqués par le Gang Kokuyo et Tsuna est contraint de les trouver et de les vaincre. Battant le présumé Mukuro Rokudo à l'aide de la Dernière Volonté, lui et ses compagnons apprennent qu'il s'agit que de l'un des pions du véritable Mukuro, Lancia. Voyant ses amis en danger, Tsuna décide de se confronter au véritable leader de ce gang, Mukuro Rokudo. Dans une situation désespérée, Léon, l'animal de Reborn fera apparaître les Gants-X ainsi que des Balles de la Dernière Volonté qui permettront à Tsuna d'utiliser une nouvelle forme appelée Hyper Volonté et enfin terrasser Mukuro et ses deux sous-fifres, Ken et Chikusa.

Arc Vongola VS Varia 

Tsuna rencontre Basil, un agent de la CEDEF. Celui-ci avait pour mission de protéger les bagues Vongola mais a été brusquement attaqué par un homme avec une épée, nommé Superbi Squalo. On découvre par la suite que Superbi Squalo (Gardien de la Pluie) se révèle être un membre de la Varia composée de Belphegor (Gardien de la Tempête), Lussuria (Gardien du Soleil), Mammon (Gardien de la Brume), Leviathan (Gardien de la Foudre), Gola Mosca (Gardien des Nuages) et enfin leur chef, Xanxus (Gardien du Ciel), qui tente de devenir le  Parrain de la Vongola Famiglia. Il suit alors un tournoi opposant la Varia et les Vongola (Tsuna et ses amis) qui déterminera les véritables élus des Bagues Vongola.

Durant les batailles qui précéderont le combat final, Tsuna sera d'un grand soutien pour ses amis et n'hésitera pas à secourir Lambo en plein combat, au risque de perdre l'anneau d'Orage mais aussi celui du Ciel. Entre chaque combat, Tsuna s'entraînera afin de maîtriser la technique que seul le premier du nom utilisait avait su maîtriser: La Percée du point Zéro. Au cours de ce tournoi, Tsuna trouvera des motivations pour se battre : il souhaitera en effet devenir plus puissant afin de protéger ses amis. Lors de la bataille finale, il sera confronté à Xanxus. Il parviendra à utiliser la Percée du point Zéro modifiée, forme ultime de la Percée du point Zéro et viendra à bout de Xanxus.

Arc Futur 
Peu de temps après la bataille contre la Varia, Tsuna et ses amis reprennent leur vie quotidienne, quand soudainement, Reborn disparaît brutalement à cause du Bazooka des dix ans. Tsuna, inquiet, décide de partir à sa recherche mais il sera bientôt téléporté lui aussi par le bazooka et voyagera dix ans dans le futur. Tsuna découvrira pour la première fois ce monde dans un cercueil. En effet son lui du futur a été assassiné à cause d'un homme nommé Irie Shoichi. Par la suite, Tsuna fera la rencontre de Lal Mirch, une femme agent de la CEDEF ainsi que Gokudera Hayato et Yamamoto Takeshi du futur. Mais leur rencontre sera de courte durée car ceux-ci seront remplacés par les Gokudera et Yamamoto du passé. 

On apprend très vite que ce monde est dominé par une certaine famille appelée Millefiore Famiglia, dont le chef Byakuran veut à tout prix éliminer tous les membres de la Famille Vongola restants afin de posséder la « Tri-ni-Sette ». Pour protéger Kyoko, Tsuna n'hésitera pas à se confronter à Tazaru, un ennemi de la troisième escouade du Black Spell en activant les pouvoirs de son Anneau du Ciel. Il se réfugiera ensuite avec ses camarades dans la base secrète souterraine des Vongola, créée par le Tsuna du futur (décédé).

Lors de son entraînement plus qu'intensif contre Hibari Kyoya dix ans plus vieux et qui n'a rien perdu de son statut de « point fort de la famille » ni de son caractère, Tsuna subira la « Succession » au cours de laquelle il verra les horreurs perpétrées par les Vongola, mais aussi où sa volonté sera testée par Giotto le Vongola Primo (Le Vongola premier du nom) et les neuf anciens parrains de la famille. 

Tsuna fusionnera alors sa Bague du Ciel avec ses Gants-X, acquérant ainsi les Gants-X version Bague Vongola ou Gants-X Ver V.R : version surpuissante qui mettra à l'épreuve son endurance pour parvenir à la maîtriser. Plus tard, Les Vongola décident de passer à l'assaut sur la Base Melone (le quartier général des Millefiore). Lors de l'infiltration des Vongola dans la base ennemie, Tsuna montrera ses prouesses grâce à sa nouvelle technique : Le X-Burner, une attaque consistant à propulser une flamme géante dite Hard Flame afin de brûler l'adversaire, tout en propulsant avec son autre bras une flamme dite Soft Flame afin de maintenir l'équilibre. Il l'utilisera pour la première fois sur Dendro Chilum. Par la suite, Irie Shoichi utilisera sa Flamme du Soleil pour déplacer les pièces de l'immense base Melone pour ainsi séparer Tsuna et ses amis.
 
Ensuite, Tsuna sera capturé par un étrange technicien Millefiore, nommé Spanner, après avoir combattu durement les robots Strau Mosca. Spanner ne le tue pas, mais propose plutôt d'aider Tsuna a compléter la technique du X-Burner, Tsuna coopèra donc avec le technicien.

Bientôt, Iris Hepburn et Ginger Bread, des membres du White Spell, arrive sur le lieu où sont Tsuna, Spanner et Reborn, mais malheureusement pour elles, face au X-Burner du Vongola, perfectionné grâce aux lentilles de contact fabriquées par Spanner, elles ne pourront rien faire. Ultérieurement, Tsuna sera enfin confronté au plus grand épéiste des Millefiore, Genkishi.

Arc Test des Arcobalenos 

Un arc hors-série dans lequel Tsuna et ses Gardiens sont ramenés momentanément dans le Passé afin d'obtenir les Sept Sceaux des Arcobalenos qui sont nécessaires à l'ouverture des Boîtes Vongola. Dans le Manga, il n'y a pas de tels exigences. Pendant que Tsuna et ses Gardiens retournent dans le Passé pour les Essais, Byakuran révèle qu'il savait qu'Irie le trahissait tout ce temps-là et les informe de la véritable identité des Gardiens de la Famille Millefiore/Couronnes Funèbres. 

Tsuna vient de réussir tous les Essais. Il a fini l'Essai de Colonnello qui testait son Abilité à se Battre et celui de Skull qui portait sur le Charisme. Il a également complété l'Essai de Mammon/Viper sur l'Adaptibilité. Dans cet Essai, Mammon a prétendu avoir enlevé Kyoko alors qu'elle était en train de faire du shopping et de boire du thé avec Himeko alias Belphegor. L'Essai impliquait de même des puzzles à résoudre et des Boîtes Armes à combattre. 

Seulement Tsuna, Yamamoto et Ryohei ont participé à cet Essai. À la fin, Tsuna vainc Mammon en utilisant le X-Burner. Fon, l'Arcobaleno de la Tempête, était le prochain avec son Essai du Meneur ou de la Direction/Commandement. 

Le test était d'attraper Fon en une heure avec toutes les personnes que Tsuna avait à l'école : Lui-même, Lambo et Haru, et secrètement I-Pin qui se montrera vers la fin pour aider Tsuna à attraper son maître. Avec Hibari (il n'aide pas Tsuna mais le roue de coups ce qui le rend inconscient et lui permet d'attraper Fon), ils ont réussi et Tsuna obtint le Sceau. 

Avec seulement trois jours restants avant qu'ils ne doivent retourner dans le Futur, Aria, l'Arcobaleno du Ciel (bien qu'elle ne soit pas une véritable Arcobaleno si ce n'est qu'elle possède la Tétine Orange) fait passer l'Essai de la Tolérance à Tsuna, où il doit apprendre à respecter les autres et à les accepter, eux et leurs différences, comportements... Tsuna a passé l'Essai et reçut le Sceau de l'Arcobaleno du Ciel. 

À la fin de la journée, Reborn annonça qu'il serait le prochain à donner son Essai à Tsuna et ses Gardiens. En commençant l'Essai, il envoie Tsuna dans un rocher, le mettant K.O. Après cela, Reborn défait les Gardiens un par un. Tsuna se réveille et a une occasion de battre Reborn à l'aide de X-Burner mais arrête l'attaque, pensant qu'il ne peut pas blesser Reborn dû à leur amitié. Reborn alors bat Tsuna et lui dit qu'il a échoué l'Essai.

Tous les Gardiens excepté Hibari et Lambo se réveilleront dans une tour sur le plage. Après avoir discuté de ce qu'ils devraient faire ensuite, Tsuna, Gokudera, Yamamoto et Ryohei décident d'aller demander à Reborn une seconde chance. Avant que Reborn ait pu répondre, Verde se révèle et annonce vouloir les Anneaux Vongola pour tenter de perfectionner ses Boîtes Armes. Il attaque les Gardiens Vongola affaiblis, y compris Hibari et Lambo, tous deux étant à la Ville de Namimori. En ne donnant pas son propre Essai tout en disant « qu'il se souciait pas en ce qui concerne le Pacte », Verde a brisé le Pacte Arcobaleno et les Arcobalenos décident de joindre la Vongola dans la bataille. 
C'était le plan d'origine de Verde et il capture les autres Arcobalenos et demande que Tsuna et ses Gardiens donnent leurs Anneaux. Tsuna refuse et ils tentent de sauver les Arcobalenos. 
Verde tue les Arcobalenos mais en réalité, ils n'avaient jamais été capturés et étaient cachés grâce à l'illusion de Mammon/Viper. Tsuna termine la bataille avec son X-Burner et détruit Verde, mais ce dernier se révèle être un robot.

Tsuna sent que Verde est proche et qu'il est dans Namimori. Reborn pense que, peut-être, la prédiction de Tsuna pourrait se révéler exact. Gokudera pense qu'il se trouverait à Bumpy Rock, la petite île où ils ont fait une compétition de natation. Ils ont trouvé le laboratoire souterrain et secret de Verde donc Tsuna a passé l'Essai de l'Intuition de Verde. 

Avec les six Sceaux en main, ils demandent à Reborn s'ils peuvent avoir une autre chance mais Tsuna ne savait pas qu'il avait déjà passé son Essai. Une fois tous les Sceaux obtenus, ils rentrèrent chez eux. Le lendemain matin, Tsuna, Goudera, Yamamoto, Ryohei, Lambo, Hibari, Chrome, Kyoko, Haru et I-Pin vont au Haut Lieu de Namimori et retournent dans le Futur en usant du Bazooka des 10 Ans qu'ils ont trouvé là-bas, excepté Reborn et Tsuna, qui attendaient Hibari. 
Après un long moment d'attente, Hibari ne se montrait pas et Reborn alors utilise le Bazooka sur Tsuna. Dans le Futur, ils se rendent compte qu'Hibari était venu plus tôt que prévu.

Arc Choice 

Après sa victoire contre Genkishi, Tsuna s'envole enfin vers la pièce finale ou est présent Irie Shoïchi et la machine temporelle. À leur grande surprise, Tsuna et compagnie découvre que Irie Shoichi est en fait un espion des Vongola et qu'il est en réalité leur allié. Byakuran apparait devant les Vongola et leur lance un défi; en effet, Les Vongola disputeront une Bataille contre Byakuran et ses Six Véritables Couronnes Funéraires. 
Devant ces évènements, Irie décide de transmettre à Tsunayoshi et ses gardiens les boîtes Vongola qui ont appartenu à la Première Génération des Vongola. 
Tsuna commence à s'entraîner en prévision de la bataille du jeu du « Choix » initié par Byakuran, toutefois sa boîte arme Vongola l'attaque quand il essaie de l'ouvrir. Pour aggraver les choses, à mi- formation, Haru et Kyoko décide d'arrêter de faire les tâches ménagères, car elles ont pris consciences qu'elles étaient laissées hors de la boucle. Plus tard, Tsuna décide de tout révéler à Kyoko à propos de la Mafia. Celle-ci donne des conseils à Tsuna pour qu'il réussisse à comprendre sa boîte Vongola. 

Après leur entrainement, Tsuna et sa famille se rendent au lieu de réunion désigné pour commencer le jeu du Choix. Au cours de la bataille Choice, Tsuna engage un combat contre Torikabuto, la Couronne Funéraire de la Brume, qu'il réussit à éliminer grâce à sa boîte Vongola qui invoque un lionceau qu'il appelle Natsu. 
Finalement, Torikabuto est toujours vivant et piège Tsuna dans une illusion. Pendant la bataille, Sawada Tsunayoshi démontre non seulement que sa force a accru, mais aussi qu'il exécute parfaitement son rôle de Dixième Parrain Vongola en donnant des ordres lors de la bataille. 
Cependant, le Vongola arrive trop tard pour empêcher que Kikyo n'attaque Irie Shoichi et finalement la Famille Vongola a perdu la bataille du Choix. Après s'être réveillé, Shoichi explique à Tsuna ses expériences passées avec Byakuran et les raisons pour lesquelles Byakuran est si puissant. Après leurs défaite, Byakuran exige les anneaux Vongola mais Irie demande une faveur du fait de leur promesse dans le passé. Mais Byakuran nie avoir fait cette promesse et rejette la demande de Irie, c'est alors que la princesse Uni apparaît sur le lieu. Celle-ci décide de quitter la Famille Millefiore et demande à Tsuna de la protéger. Les Vongola décide de s'enfuir mais Byakuran les poursuit mais Mukuro fait une apparition surprenante et arrête Byakuran permettant aux Vongola de s'enfuir.

Plus tard, au cours de la bataille contre les Six Couronnes Funéraires, Tsuna protège ses compagnons de Ghost, la Couronne Funéraire de la Foudre, et se confronte ensuite à Byakuran, le Boss de la Millefiore Famiglia. Au cours de la lutte, Byakuran prend l'avantage sur Tsuna avec des techniques dévastatrices, mais après quelques mots d'encouragement de Reborn, Tsuna se redresse et dit à Byakuran qu'il ne regrette pas tous ses moments vécus auprès de ses amis dans ce Futur sombre et qu'il veut donner sa vie pour protéger tout le monde. Tout à coup, Giotto, le Vongola Primo et ses gardiens font leurs apparitions et décide de libérer les vrais pouvoirs des anneaux Vongola. Grâce à cette nouvelle force, Tsuna dominera largement Byakuran et à la suite de la mort d'Uni, il le vaincra.

Arc Cérémonie de Succession 
Le retour de Tsuna et ses amis dans le passé provoque un tremblement de terre. Résultat, 7 élèves de l'école Shimon sont obligés de rejoindre Tsuna dans leur école. De plus, Tsuna doit succéder au Neuvième dans quelques jours. Il fera la connaissance d'Enma Kozato, prochain parrain de la Shimon Famiglia, un garçon lui ressemblant (il se fait également taper par les ) Tsuna et Enma vont devenir amis. Malgré les attaques de mafieux voulant empêcher la cérémonie de succession, la vie de Tsuna et ses Gardiens continue. Tsuna ira voir 2 fois le neuvième afin d'annuler la succession. Seulement après l'attaque d'un ennemi à Yamamoto Takeshi, le blessant gravement, Tsuna acceptera plus que jamais à capturer celui qui a blessé Yamamoto, et donc aller à la cérémonie. 

Le jour de la cérémonie, Tsuna protègea Enma Kozato des autres mafieux. Lors de la remise du pêché des Vongola (fiole contenant du sang). Une explosion retentit et le pêché fut volé par les Shimon qui veulent détruire les Vongola au malheur de Tsuna. Par la suite, on découvre des Vongola écrasés par la puissance des anneaux de la Terre portaient par les Shimon qui partent en emmenant Chrome Dokuro avec eux.
À la suite de la destruction des anneaux Vongola, un ami du Neuxième leur vient en aide en leur donnant la possibilité de posséder une nouvelle forme d'anneaux Vongola, les « Équipements Vongola ». Pour cela, la solution est de fusionner les ex-anneaux Vongola au les animaux Vongola ainsi que le sang du Vongola Primo puis de créer une énorme flamme. Tsuna et ses amis parviendront à créer cette flamme en pensant fortement à Yamamoto et Chrome, ce qui augmentera leur détermination, donc leurs flammes. L'anneau Vongola de Tsuna prendra la forme de l'anneau Vongola version X, une bague-armure reliée à un petit anneau, lui permettant d'acquérir de nouveaux gants.  Peu après la Cérémonie de Succession, Tsuna reçoit un colis d'un garçon à lunettes, qui n'est autre que Spanner. Il lui a offert des nouvelles lentilles et oreillettes pour le nouveau X-Burner.
Par la suite, Tsuna sera plus que déterminé à aller poursuivre ses ennemis afin de délivrer Chrome et rétablir la vérité sur Giotto, le premier Vongola, Tsuna refusant de croire qu'un tel homme ait pu trahir Cozart Shimon. Accompagné de Gokudera Hayato, Ryohei Sasagawa et Lambo, la bataille contre la Shimon Famiglia se déroulera dans l'île sainte du clan Shimon. Tsuna restera spectateur et sera plus que déterminé lorsque Ryohei sera emprisonné dans la prison Vendicare. Seulement, après le troisième combat ayant opposé Gokudera à Shitt.P, Tsuna fera face à un Enma enragé qui lui apprendra que son père, Iemitsu Sawada, a assassiné la famille du jeune homme, une nouvelle qui désemparera Tsuna. Au cours de cette bataille.

Cependant, juste après le combat d'Hibari Kyoya contre Adelheid Suzuki, la révélation sur le retour de Daemon Spade et de Yamamoto et après avoir reçu le cinquième souvenir révélant que Giotto n'avait jamais trahi Cozart Shimon, Tsuna est plus que jamais résolu à vaincre Daemon Spade, celui qui a manipulé Enma et la famille Shimon depuis le début. Plus tard, quand lui et ses amis font enfin face à face contre Enma Kozato à l'intérieur du château souterrain, Tsuna décide de se confronter à celui-ci et déclare que c'est le seul moyen de le raisonner. Enma, ayant à présent l'apparence d'un monstre dû à son cœur rempli de haine et son anneau Shimon en plein éveil, commence dès l'instant à charger le jeune Vongola. Le combat débute, mais Enma n'est plus le même, il prend l'avantage sur Tsuna qui décide d'utiliser sa Cambio forma. Sa nouvelle attaque est le XX-burner qui permet d'utiliser la capacité des flammes du ciel qui est l'harmonie qui a transformé les trous noir d'Enma en pierre et qui a libéré Enma de sa haine.
Pendant ce temps, le combat entre Daemon Spade et Rokudo Mukuro se finit par la victoire de Rokudo Mukuro. Mais Daemon Spade a profité de l'absence de l'esprit de Rokudo Mukuro pour intégrer son corps qui se trouve dans la prison Vendicare, qui a été détruite grâce à son immense pouvoir, les Vindice font alors un marché avec Tsuna et Enma : s'il battent Daemon Spade, alors tous leurs gardiens emprisonnés seront libérés.
Tsuna & Co débuttent alors le combat contre Daemon Spade qui envoya plusieurs des Gardiens de Tsuna dans une nouvelle dimensions, y compris Hibari Kyoya. Tsuna et Enma sont plus que déterminé à vaincre Daemon Spade et décident d'unir leurs forces, mais le pouvoir de l'illusionniste dépasse l'entendement car il est maintenant capable de copier les Equipements vongola et détient toutes les bagues Shimon (sauf ceux du ciel et de la terre) entre ses mains.

Après avoir appris que Daemon était le véritable auteur du crime de la mort des parents et de la sœur d'Enma Kozato, les deux Parrains forment « l'Hyper-Duo » et combinent leurs attaques qui provoqueront de lourd dégât sur l'illusionniste. Mais Daemon Spade résiste et gagne en puissance à chaque coup. La bataille prendra alors une tournure plus mauvaise quand Tsuna sera confronté à la décision de sacrifier Enma pour vaincre Daemon Spade. Alors qu'il hésitait, Chrome intervient et crée une barrière de brume pour protéger Enma, avec le soutien de Mukuro Rokudo, permettant ainsi à Tsuna de tirer son XX-Burner sur Daemon sans risque de blesser Enma. 
Toutefois, malgré le coup de feu tiré à pleine puissance sur Daemon, celui-ci réussi à survivre et profite l'épuisement de Tsuna pour l'attaquer, et briser chacun de ses os.
Grâce à l'unification de l'anneau Shimon avec l'anneau Vongola, Tsuna réussira à vaincre finalement Daemon Spade et ainsi libérer ses amis.

Arc Bataille des Représentants de l'Arc-en-ciel 

De retour à Naminori, Tsuna a commencé à s'interroger sur la vraie nature des Arcobalenos et décide d'aborder directement le sujet à Reborn. Le lendemain, lui et les autres ont été surpris de constaté que Chrome avait été contraint d'être transférées au Collège Naminori. Selon Kyoko, Rokudo Mukuro l'aurait chassé de Kokuyo Land lui disant qu'il n'avait plus besoin d'elle maintenant qu'il a été libéré de la prison Vendicare. 

Plus tard, Reborn demande une faveur à Tsuna, celui-ci s'est d'abord rétracté, pensant que Reborn allait lui demander quelque chose de malsain ; cependant, après que Reborn lui a expliqué le rêve que lui et les autres Arcobalenos ont fait, le jeune parrain décide d'accepter d'être l'un de ses représentants au côté de Dino, déclarant que faire équipe avec Dino le rassurait.

En effet, dans ce mystérieux rêve, un homme portant un masque d'acier du nom de « Checkerface », apprend aux Arcobalenos qu'ils vont pouvoir annuler la malédiction de l'Arc-en-ciel qui pèsent sur eux et ainsi retrouver leurs formes initiales s'ils combattent entre eux par l'intermédiaire de nombreux combattants du manga. Le jour suivant, Tsuna et Reborn se rendent ensemble à l'hôtel de Dino mais ils constatent bientôt qu'ils ne sont pas les seuls invités, la Varia aussi est de la partie. Pendant la confrontation des 2 clans à l'hôtel, un messager de Cherckerface fait son apparition et annonce d'ores et déjà le début de la Batailles des Représentants de l'Arc-en-Ciel.

Lors du premier jour de la bataille, Tsuna sera, à son grand étonnement, confronté à son père Iemitsu Sawada dans l'enceinte de l'école Naminori, face à qui il perdra. Il devra le sauvetage de sa montre de Boss à Reborn, qui est arrivé à temps et a proposé à Iemitsu une alliance.

Il se réveillera à la fin de la première journée de combat, et assistera avec sa famille aux résultats de la bataille, donnés par Checker Face. Il sera surpris de constater que l'équipe de Mukuro a fait un véritable massacre dans les autres camps.

Le jour de la deuxième bataille, il ira, en compagnie de Reborn, Gokudera et Yamamoto, à la rencontre de Uni. Il y rencontrera non seulement la princesse des Arcobaleno, mais également Byakuran, Gamma ainsi que les Real 6. Les retrouvailles seront de courtes durées, car leurs montres de combattant se mettent à sonner, et le seconde jour de la bataille est sur le point de commencer. Étant allié avec l'équipe de Uni, Tsuna fera équipe avec Byakuran afin de combattre leur ennemi, qui en l’occurrence se trouve être Mukuro accompagné de son gang de Kokuyô et de son nouveau disciple Fran.

Pouvoirs et Armes 

Tsuna est capable d'utiliser la « Flamme de Dernière Volonté », qui est une forme d'énergie à haute pression capable de conférer à l'utilisateur des dons surhumains. Cette flamme se trouve d'abord enfouie dans le corps d'une personne jusqu'à ce qu'elle soit réveillée, elle contribuera alors à accroître la force d'une personne. Quand un humain est en mesure de contrôler pleinement une « Flamme de Dernière Volonté », on dit qu'il passe à l'état « Mode Hyper ».

Formes 
 Mode Dernière Volonté : lorsque Tsuna est abattu par Reborn avec des balles spéciales, il passe dans cet état. Tsuna est alors un surhumain, qui tient sa force de la dernière pensée qu'il regrettait avant d'être abattu, pour accomplir sa dernière volonté. Ses vêtements volent en éclat et il ne garde que son caleçon quand il est dans cet état.
 Mode Hyper Volonté : Tsuna est plus calme, plus sérieux et ainsi son « Hyper Intuition » est activée. Il ne perd plus ses vêtements et possède désormais des Gants-X de Vongola qui créent des flammes de dernière volonté.
 Mode Volonté Ultime : forme au-delà du Mode Hyper Volonté.

Équipements 
 Anneau Vongola du Ciel : la preuve même d'être considéré comme le Boss de la famille Vongola. Après la bataille contre la Varia, Tsuna hérite de cette bague. On découvre que cette bague peut aussi ouvrir n'importe quel types de boîtes armes mais elle ne fait pas ressortir le vrai potentiel de ceux-ci. Au cours de sa bataille avec Byakuran, Le Vongola Primo apparaît et accorde à Tsuna et ses gardiens, le vrai pouvoir des anneaux Vongola.
 Boîte Vongola du Ciel : Leone Di Cieli ver. Vongola (Le Lion du Ciel version Vongola) est la boîte-arme Vongola de Tsuna. Sa boîte est un petit lionceau de feu nommée Natsu. Malgré sa petite taille, Natsu possède le même pouvoir que le ligre de Xanxus, à savoir le don de pétrification des boîtes animales et il possède la capacité de changer de forme. Cette transformation s'appelle Cambio Forma. Il peut se transformer, premièrement en « Mantello Di Vongola Primo », une cape en feu qui protège Tsuna de n'importe quelle attaque, et, deuxièmement en « Mitenna Di Vongola Primo », est un gant où les flammes de Giotto et celles de Tsuna sont réunies, c'est un gant d'une puissance phénoménale.
 Ce gant sert à utiliser le Burning Axle, une boule de feu dévastatrice.
 Anneau Vongola du Ciel, version X : le nouvel anneau de Tsuna formé avec la combinaison de l'anneau Vongola du Ciel et l'anneau de l'animal Vongola du Ciel (Natsu).
 Gants-X : un artefact produit par Léon au même moment que les balles des reproches, et étant complémentaire avec celles-ci. Apparemment de simples moufles, quand Tsuna passe en mode Hyper Volonté, ils se transforment en Gants-X : ils peuvent alors s'enflammer au contact de la flamme du désespoir. Pour montrer leur potentiel maximal, la retenue est conseillée, d'où la complémentarité avec les balles des reproches : Tsuna aura alors l'instinct de les utiliser pour se « booster » lors de ses déplacements, en faisant soudainement exploser les flammes du désespoir se trouvant dessus, ou de faire fondre les armes de ses adversaires.
Juste après l'affrontement des Vongola contre Enma et sa famille, pendant la cérémonie de succession, Tsuna crée de nouveaux gants qui semblent maintenant être largement rouge, contrairement aux anciennes. 
 Lentilles de contact : créés par Spanner, ces contacts affichent un système de ciblage, ainsi qu'un système pour évaluer la force des Flammes projetées par les Gants-X de Tsuna. Grâce à ces lentilles de contacts, Tsuna est en mesure de maximiser la puissance du X-Burner pour créer « Un X-Burner Parfait ». Les contacts sont apparemment interfacés avec ses écouteurs.

Techniques 

 Hyper Intuition : D'après Reborn, c'est le don exceptionnel des Parrains Vongola. L'utilisateur peut ainsi prévoir les attaques de son adversaire.

 Percée du Point Zéro Modifiée : La Percée du Point Zéro Modifiée est une technique "exclusive" à Tsuna. Tsuna l'utilise lors de son combat contre Xanxus dans le cadre du combat du Ciel. Cette technique permet non seulement à Tsuna d'absorber les Flammes ennemies, mais aussi de convertir ces Flammes en son propre pouvoir pour augmenter sa puissance. 
 Percée du Point Zéro: 1 édition : À l'origine, c’est la technique créée par le  Vongola et utilisée par le . Quand il utilise cette technique, Tsuna passe d'une certaine manière dans un état où il est déficitaire en flammes positives : un concentré d'énergie négative. Dans un état fortement déficit de flamme Positive, Tsuna est en mode totalement inverse de la flamme de la Dernière Volonté. Ainsi, il peut produire du froid, jusqu'à en geler son environnement ou les flammes de ses opposants. Ce n'est pas de la glace ordinaire... En effet le premier Leader Vongola, conscient de la puissance des flammes de Dernière Volonté, a créé cette technique afin de pouvoir les sceller.

 X-Burner : C'est sans doute l'attaque Ultime de Tsuna. Un puissant jet de flamme du Ciel projetées par les gants. Tsuna peut aussi l'utiliser dans les airs, ce qui prend le nom de X-Burner Air.

 X-Stream : Tsuna commence rapidement à tourner en cercle sur son ennemi, jusqu'à ce qu'il soit déstabilisé.

 Burning Axle : Natsu se met en Cambio Forma Attacco sur le bras droit de Tsuna, puis il  concentre ses Flammes dans son poing en utilisant Mittena di Vongola Primo pour lancer sur son adversaire une puissante boule d'énergie. La puissance de cette attaque est comparé à la puissance du X-Burner.

 XX-Burner: Grâce à son équipement Vongola du ciel et à ses nouvelles lentilles, Tsuna peut tirer un nouveau X-Burner à la puissance multipliée par 2, en utilisant cette fois-ci ses deux mains. Cette nouvelle attaque prend la forme de Natsu, la boîte Vongola de Tsuna.

 X-Cannon: Tsuna utilise son équipement Vongola du Ciel sur un seul bras et tire des boules de flammes.

Divers 
 Son surnom, « Tsuna », est souvent liée à « thon ». La porte de sa chambre à un thon dessus.
 Le chiffre associé à Tsunayoshi, 27 vient de son surnom, Tsuna qui se divise en deux son. « Tsu » qui fait penser à la prononciation anglaise de deux (two), et « Na », qui est une des syllabes de la prononciation du chiffre sept en japonais, nana. D'où l'association 2-7, Two-Na, Tsuna.
 Ce nombre, 27, revient régulièrement dans le manga. Il est par exemple inscrit sur le casque de Tsuna, sur ses vêtements ou sur ses gants.
 Tsuna ne pouvait pas faire du vélo sans roues jusqu'à la . 
 Depuis son combat contre Mukuro au cours de l'Arc Kokuyo, Tsuna a développé une capacité de sentir Mukuro chaque fois qu'il est à proximité. 
 Dans un sondage de popularité ; Tsunayoshi Sawada arrive deuxième avec  derrière Kyoya Hibari. 
 Dans une enquête menée en 2008 sur Internet, le caractère I Want To Be My Groom Tsuna était classé au . Dans l'enquête de 2009, il s'est classé septième. 
 Dans le jeu, Jump Ultimate Stars, où Tsuna et Reborn sont des personnages, lorsque Reborn pousse Tsuna avec une balle de Dernière Volonté, la flamme de Tsuna est bleue au lieu de l'orange orignal, qui reflète les Flammes du Ciel. C'est probablement à cause de la confusion entre Basil et les Flammes de Tsuna, et que, lorsque le jeu Jump Ultimate Stars a été fait, le manga Reborn! n'avait pas encore établi le système de flamme pour le moment.
 Même si Tsuna a la couleur des cheveux de sa mère et le visage, il ressemble fortement à Giotto, l'ancêtre de son père.
 Le nom de la boîte-arme de Tsuna, appelée Natsu, est en fait une inversion de son prénom. De plus, « Natsu » signifie « été » en japonais, ce qui correspond parfaitement à ce lionceau enflammé.

Références 

Personnage de Reborn!